Bryodrilus är ett släkte av ringmaskar. Bryodrilus ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Småringmaskar
Bryodrilus